Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Laocoon, un prêtre troyen qui fut tué par deux serpents ;
 Laocoon fils de Porthaon, un des Argonautes.

Œuvres d'art 
 Le groupe du Laocoon, sculpture grecque hellénistique.
 Laocoon (), gravure sur cuivre au burin réalisée par le maître JG.
 Laocoon et ses fils (), groupe en marbre de Joseph Chinard d'après le groupe du Laocoon.